De Volta ao Circo Voador foi um programa de rádio dedicado, inicialmente, ao BRock, especificamente ao período do rock brasileiro entre os anos 1980 e 1990, inclusive. O programa esteve no ar entre os anos de 1998 e 2009, na rádio FM Tropical, empresa da Rede Tropical de Comunicação, que transmite na frequência 103,9, em Natal, RN.

O programa era apresentado pelo veterano locutor Tim Kawasaki e ia ao ar de segunda a sexta, das 9 às 10 da noite.

Em 2009, quando a FM Tropical passou a integrar a Rede Mix FM, não havia mais espaço na programação para a veiculação de programas de produção local. Essa limitação imposta pela rede de rádios acabou por decretar o fim do De Volta ao Circo Voador.

Programas de rádio do Brasil
Mídia do Rio Grande do Norte